Congress of the People kan syfta på:
 Congress of the People (parti) – ett sydafrikanskt, politiskt parti grundat 2008
 Congress of the People (1955) – ett politiskt stormöte 1955 i Kliptown, en förort till Johannesburg i Sydafrika

Se även
Folkkongressen